Słowackie monety obiegowe (1939–1945)
 Słowackie monety obiegowe (1993–2008)